Оресте Бенци (; ) — католический священник, религиозный писатель, известный основанием католического движения «Pope John XXIII community» («Ассоциация Иоанна XXIII»).

Биография

Сочинения 
 Con questa tonaca lisa. — Fra i drammi e le violenze della società opulenta e le speranze di una Chiesa assediata, 1991, con Valerio Lessi, Guaraldi, ISBN 888602505X
 Contro l’ovvio dei popoli. Provocazioni su droga, comunità terapeutiche, vere e false guarigioni, 1992, Guaraldi
 Per la famiglia — La coppia oggi tra libertà dell’uomo e mistero di Dio,1992, Guaraldi, ISBN 8886025289
 Il meraviglioso dialogo della vita, 1995, Editrice Esperienze
 Dietro l’angolo… Gesù. Un itinerario semplice per scoprire il suo volto vivo e… nascosto, 1996, Editrice Esperienze
 Scatechismo, 1999, Mondadori — Collana 'Leonardo-Saggistica religiosa', ISBN 8804463260
 Una nuova schiavitù. La prostituzione coatta, 1999, Paoline Editoriale Libri, Collana Persona e società
 Non posso tacere, 1999, dalla rurica del Corriere Cesenate «Lettere a don Oreste»
 Trasgredite! — La chiesa secondo me, 2000, Mondadori , Collana 'Brossurati'
 Con questa tonaca lisa. Intervista di Valerio Lessi, 2001, San Paolo Edizioni
 Prostitute, 2001, Mondadori
 Cosa fare con questi figli?, 2001, Ancora Editrice, Collana 'Cosa fare con'
 Ho scoperto perché Dio sta zitto, 2002, Mondadori, Collezione 'Uomini e Religioni', ISBN 8804504005
 Perché Dio non perde la pazienza. Trenta storie di «santi della porta accanto», 2003, con Francesco Zanotti, Ancora Editrice
 Gesù è una cosa seria, 2004, Mondadori, Collezione 'Uomini e Religioni'
 Cento parole per cambiare vita, 2004, Ancora Editrice
 Il si di Maria — Meditazioni sui Misteri del Rosario, 2005, Edizioni Sempre, ISBN 8889807008
 Onora tuo figlio e tua figlia, 2006, Sempre Comunicazione, ISBN 8889807024
 Nel cuore della famiglia, 2008, Sempre Comunicazione, (uscita postuma)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография
 Книги, изданные Оресте Бенци
 Некролог в Times, 10 ноября 2007

Католические священники Италии